Огнецвет — многозначный термин.
 Огнецвет — растение семейства норичниковых с цветами жёлто-синего цвета
 Огнецвет, Эди Семёновна